«Изгна́нники» (; также встречается неправильный, не соответствующий сюжету перевод названия как «И́згнанный») — британский исторический телесериал об основании англичанами, в конце XVIII века, первой исправительной колонии в Австралии, на месте будущего Сиднея.

Сюжет 
В 1788 году в британскую колонию в Австралии, Новый Южный Уэльс, прибывает первая партия каторжников — мужчин и женщин. В связи с отделением американских земель от Британии их перестали принимать на американском континенте. Теперь их каторга — в бесплодной и неизведанной Австралии.

Осуждённых приказано охранять британским морским пехотинцам. На пятерых мужчин в поселении приходится одна женщина. Начинается приспособление к нелегким условиям жизни как каторжников, так и охраняющих их солдат. В ожесточенной борьбе за существование «разменной монетой» становится еда и женщины.

В ролях 
 Дэвид Уэнем — капитан Артур Филлип, первый губернатор Нового Южного Уэльса
 Джозеф Миллсон — майор Роберт Росс, командир морских пехотинцев
 Дэвид Доусон — капитан Дэвид Коллинз, секретарь губернатора
 Кэл Макэнинк — сержант Тимминс
 Райан Корр — капрал Макдональд
 Рассел Тови — Джеймс Фримен
 Юэн Бремнер — отец Ричард Джонсон (англ.)
 Женевьев О’Райли — Мэри Джонсон, жена священника
 Орла Брэйди — Энн Мередит
 Мианна Бёринг — Элизабет Куинн
 Джоанна Вандерхам — Китти МакВитти
 Брук Харман — экономка Дебора
 Рори Макканн — кузнец Марстон
 Нед Деннехи — писарь Малой
 Джулиан Райнд-Татт — рядовой Томми Барретт
 Адам Нагайтис — рядовой Бакли

Восприятие 
Премьера «Изгнанников» собрала 3,4 миллиона зрителей, что дало BBC2 редкую рейтинговую победу над BBC1 и ITV. Это был второй по размерам аудитории запуск новой драмы BBC2 за несколько лет, после «Волчьего зала». Обозреватель The Guardian назвал сериал «Я заключенный, вытащите меня отсюда!» с отсылкой к реалити-шоу «Я знаменитость». The Telegraph дала шоу две звезды из пяти из-за его «мрачного» характера и сравнила его с сериалом «Остаться в живых».

Звучала критика в связи с отсутствием коренных австралийцев в сериале. Режиссёр ответил на это, что «временные рамки в „Изгнанниках“ очень короткие, чуть больше двух недель, и нет достаточного времени, чтобы отдать должное персонажам коренных народов».

Примечания 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2015 году
Исторические телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы о 1780-х годах
Фильмы о заключённых
Фильмы об Австралии
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году